Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії 1992 перемігши Мері Джо Фернандес з рахунком 6–2 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Моніка Селеш — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Моніка Селеш (переможниця)
  Штеффі Граф (знялась через краснуху)
  Габріела Сабатіні (півфіналістка)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфіналістка)
  Дженніфер Капріаті (чвертьфіналістка)
  Яна Новотна (4 коло)
  Мері Джо Фернандес (фіналістка)
  Кончіта Мартінес (4 коло)
  Мануела Малєєва (чвертьфіналістка)
  Катарина Малеєва (4 коло)
  Зіна Гаррісон (4 коло)
  Анке Губер (чвертьфіналістка)
  Лейла Месхі (4 коло)
  Юдіт Візнер (2 коло)
  Гелена Сукова (3 коло)
  Сабін Аппельманс (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
1992 в австралійському спорті
Тур WTA 1992